Звіяні вітром (роман)
Звіяні вітром (фільм)